Чемпіонат Казахстану з футболу 2020 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона втретє здобув Кайрат.

Події сезону 
13 березня Казахстанська федерація футболу оголосила, що всі поєдинки ліги будуть грати без глядачів через пандемію COVID-19. 16 березня КФФ призупинила проведення першості до 15 квітня.

30 травня Професійна футбольна ліга Казахстану оголосила, що «Іртиш» (Павлодар) вийшов з ліги через фінансові проблеми, а всі їх матчі були анульовані.

26 червня було оголошено, що ліга відновиться 1 липня, і жоден фанат не має права спостерігати за матчами на стадіоні. Лігу було призупинено вдруге 3 липня на перші два тижні через збільшення кількості випадків COVID-19 у країні.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2020
Казахстан
2020 у Казахстані